Amerikai Egyesült Államok
 Wauna (Oregon)
 Wauna (Washington)